Il termine Mičurin  è un cognome russo di alcune personalità, tra le quali

Ivan Fëdorovič Mičurin, architetto russo
Ivan Vladimirovič Mičurin, agronomo, botanico e genetista russo

Cinema 
 Mičurin (Мичурин) – film del 1948 diretto da Aleksandr Petrovič Dovženko